Il singolare del torneo di tennis Camparini Gioielli Cup 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Richard Gasquet che ha battuto in finale Potito Starace 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Attila Sávolt (primo turno)
 Giorgio Galimberti (secondo turno)
 Richard Gasquet (Campione)
 Assente

 Joan Balcells (secondo turno)
 Potito Starace (finale)
 Renzo Furlan (quarti di finale)
 Julien Benneteau (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Camparini Gioielli Cup 2003